Die Hong Kong Super Series 2007 fanden vom 26. November bis zum 2. Dezember 2007 statt. Das Preisgeld betrug 200.000 USD.

Austragungsort 
Ma On Shan Sports Centre (Qualifikation) Queen Elizabeth Stadium (Hauptrunde)

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Bao Chunlai
  Chen Jin
  Peter Gade
  Taufik Hidayat
  Sony Dwi Kuncoro
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Zhu Lin
  Lu Lan
  Pi Hongyan
  Wang Chen
  Xu Huaiwen
  Wong Mew Choo

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing
  Gao Ling / Zhao Tingting
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Zheng Bo / Gao Ling
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Anthony Clark / Donna Kellogg

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com – Hongkong Super Series 2007

BWF Super Series 2007
2007